Strážný kopec je název několika kopců v Česku.

 1. Strážný kopec (Kyjovská pahorkatina) (258 m) – vrch jižně od obce Žarošice v okrese Hodonín 
 2. Strážný kopec (Ralská pahorkatina) (476 m) – vrch jihozápadně od obce Zdislava v okrese Liberec 
 3. Strážný kopec (Brtnická vrchovina) (571 m) – vrch jižně od obce Staré Hobzí v okrese Jindřichův Hradec 
 4. Strážný kopec (Dačická kotlina) (599 m) – vrch západně od města Slavonice v okrese Jindřichův Hradec 
 5. Strážný kopec (Křemešnická vrchovina, 666 m) – vrch severně od města Počátky v okrese Pelhřimov 
 6. Strážný kopec (Křemešnická vrchovina, 706 m) – vrch západně od obce Jihlávka v okrese Jihlava 

Jako Strážny kopec jsou pojmenovány vrchy na Slovensku:
  Strážny kopec (159 m) – vrch severozápadně od obce Kamenín v okrese Nové Zámky
  Strážny kopec (470 m) – vrch jižně od města Medzev v okrese Košice-okolí

Související články 
 Strážný vrch
 Strážný (rozcestník)
 Strážná hora